El término Pokrovski  puede referirse a:

Personalidades 

Borís Pokrovski (1912-2009), director de teatro y ópera ruso y soviético.
Mijaíl Pokrovski (1868-1932), historiador ruso.

Localidades 

Pokrovski (Abinsk, Krasnodar), localidad del raión de Abinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pokrovski (Otrádnaya, Krasnodar), localidad del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Pokrovski (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Pokrovski (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.